Francisco Serrano , (1810-1885),  général militaire et homme d'État espagnol ; 
 Francisco Serrano, (1949-) poète et écrivain mexicain ;
 Francisco Serrano Castro, (1965-), politicien espagnol
 Francisco Serrano (1980-), triathlète mexicain.